Ваврова () — женская форма чешской фамилии . Известные носительницы:

 Ваврова, Дана (1967—2009) — чешско-немецкая актриса, режиссёр, сценаристка и продюсер.
 Ваврова, Зденька (род. 1945) — чешский астроном, первооткрывательница астероидов.
 Ваврова, Михаэла (род. 1974) — чехословацкая гребчиха.